Sima steht für:

 Sima, Dachrand antiker Gebäude
 geologischer Begriff (Sima oder SiMa), siehe Ozeanische Erdkruste
 mehrere hundert Meter tiefe Felslöcher in den Tafelbergen Venezuelas, siehe Auyan-Tepui
 Sima (Getränk), finnisches Met-Getränk
 Sima-Familie, eine chinesische Kaiserfamilie
 ein Wasserkraftwerk in Norwegen, siehe Sima-Kraftwerk

Orte:
 Sima (Irkutsk), russische Stadt in der Oblast Irkutsk, Sibirien
 Sima (Komoren), Stadt auf der Komoreninsel Anjouan
 Sima (Oblast Wladimir), russische Stadt in der Oblast Wladimir, Zentralrussland
 Sima (Ungarn), ungarische Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén

Sima ist der Familienname folgender Personen:
 Abdallah Sima (* 2001), senegalesischer Fußballspieler
 Alexander Sima (1969–2004), österreichischer Semitist
 Anacleto Sima Ngua (1936–2018), äquatorialguineischer Geistlicher, Bischof von Bata
 Gabriele Sima (1955–2016), österreichische Opernsängerin
 Hans Sima (1918–2006), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Horia Sima (1906–1993), rumänischer Führer der Eisernen Garde
 Käte Sima (* 1944), deutsche Politikerin und Ärztin, siehe Käte Niederkirchner
 Lee Sima Falkon (* 1992), israelische Fußballnationalspielerin
 Lina Sima (1886–1971), österreichische Schauspielerin, siehe Lina Woiwode
 Marius Sima (* um 1960), rumänischer Violinist
 Michel Sima (eigentlich Michael Smajewski; 1912–1987), Fotograf und Bildhauer
 Miron Sima (1902–1999), israelischer Maler und Grafiker russischer Herkunft
 Oskar Sima (1896–1969), österreichischer Schauspieler
 Raymond Ndong Sima (* 1955), gabunischer Politiker, Premierminister
 Ulli Sima (* 1968), österreichische Politikerin (SPÖ)

chinesischer Familienname 司马:
 Sima Guang (1019–1086), chinesischer Historiker
 Sima Jian (262–291), chinesischer Prinz
 Sima Jiong († 302), chinesischer Prinz der westlichen Jin-Dynastie
 Sima Lun († 301), chinesischer Prinz und Kaiser
 Sima Qian (145–90 v. Chr.), chinesischer Historiker
 Sima Shi († 255), Regent der Wei-Dynastie
 Sima Wang (205–271), chinesischer General
 Sima Xiangru (179–117 v. Chr.), chinesischer Beamter, Dichter und Musiker

 Sima Yi (179–251), chinesischer General
 Sima Yong († 307), chinesischer Prinz der Jin-Dynastie, Regent für Kaiser Hui
 Sima Yue († 311), chinesischer Prinz
 Sima Zhao (211–265), Regent der Wei-Dynastie
 Sima Zhou, chinesischer General zur Zeit der Drei Reiche

SIMA steht als Abkürzung für:
 Salon International du Machinisme Agricole, eine landwirtschaftliche Fachmesse in Paris, siehe SIMA-SIMAGENA

Siehe auch:
 Šíma
 Simma
 Zima

Abkürzung